«Миг неви́нности» ( — «Хлеб и цветок») — фильм-притча режиссёра Мохсена Махмальбафа. Главные герои, режиссёр и полицейский, пытаются в кино воссоздать события 1974 года, когда они были молодыми. Они рассказывают актёрам, которые их играют, о чувствах, которые они тогда испытывали.

Сюжет 
17-летний паренёк-идеалист, протестуя против режима шаха, бьёт ножом полицейского и попадает в тюрьму на следующие пять лет.

Спустя 20 лет он становится знаменитым иранским режиссёром Мохсеном Махмальбафом. К нему приходит тот самый полицейский и просит его снять фильм о тех событиях. Каждый выбирает себе по актёру, и, чтобы они вжились в роль, проживают вместе с ними тот самый день. Полицейский рассказывает своему актёру, как нужно стоять на посту и маршировать, а также как правильно подарить цветок девушке, которая каждый день подходит к тебе спросить время. Режиссёр же беседует со своим актёром о книгах, о спасении человечества и о том, как за хлебом можно спрятать нож.

В ролях 
 Мохсен Махмальбаф — режиссёр
 Мирхади Тайеби — полицейский
 Али Бахши — режиссёр в молодости
 Аммар Тафти — полицейский в молодости
 Марьям Мохамадамини — девушка
 Мохаррам Зайналзаде — оператор Зинал
 Хана Махмальбаф — дочь режиссёра

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Мохсен Махмальбаф
 Автор сценария — Мохсен Махмальбаф
 Оператор — Махмуд Калари
 Монтаж — Мохсен Махмальбаф
 Художник-постановщик — Реза Алакебанд
 Композитор — Маджид Энтезами
 Продюсер — Аболфазл Алагебанд

Художественные особенности 
В фильме отражены реальные события. Мохсен Махмальбаф выступал против режима шаха в 1974 году и сел в тюрьму. Он был освобождён лишь в 1979 году в связи с исламской революцией.
Роль полицейского, на которого Мохсен Махмальбаф напал в молодости, в фильме исполнил тот самый полицейский — Мирхади Тайеби.

Кинокритик Юрий Гладильщиков заявил, что фильм «Миг невинности» об обманчивой документальности, о потере грани между реальностью и вымыслом:

…С помощью кино в принципе невозможно реконструировать реальные события… Пока американцы на полном серьёзе снимают пафосные правдивые кинобиографии великих людей, объясняют, кто был прав в тех или иных войнах, Махмальбаф сделал фильм о том, что последние остатки правды исчезают при появлении кинокамеры.

Похожая мысль звучит в обзоре фильма на сайте «Культурный обозреватель»:

Равнодушие времени и неумолимость истории пытается победить только несчастный бывший полицейский — с помощью кино он хочет исправить свою давнишнюю ошибку и вернуть таким образом смысл этим двадцати годам. Не удалось — история даже в виде кино на миг задумалась, но и только — через этот самый миг она продолжила свой неспешный ход.

Мэтт Лэнгдон в рецензии австралийского журнала  отмечает, что фильм отчётливо даёт понять, что «разные поколения имеют разное представление о социальной справедливости и по-разному подходят к серьёзным ситуациям».

Культурное влияние 
На стиль фильма повлияли работы таких представителей «новой волны», как Жан-Люк Годар и Эрик Ромер.
Стивен Холден из The New York Times сравнил эксперименты Махмальбафа над исторической памятью с драматургией Луиджи Пиранделло.
Скотт Тобиас с сайта The A.V. Club отмечает, что хотя режиссёр заимствует методы Пиранделло и Куросавы («Расёмон»), — когда каждый участник имеет собственную интерпретацию событий, — тем не менее Махмальбаф привносит свою уникальную особенность — его исследования прошлого приводят к трогающему душу покаянию.
Юрий Гладильщиков писал:

Загадка, как такое кино могло возникнуть на закрытом, подцензурном Востоке. По идее его мог породить лишь человек, насмотревшийся, объевшийся и Голливудом, и Годаром, и Куросавой.

«Миг невинности» заимствует идеи проникновения в прошлое и саморефлексии у фильмов соотечественника Махмальбафа Аббаса Киаростами: «Крупного плана», «Жизни, и ничего большего…» и «Через оливы».

Фильм является продолжением предыдущих работ Мохсена Махмальбафа: процесс создания фильма, в котором играют непрофессиональные актёры, был раскрыт в «Салям, синема!», а линия смешения реальности и игрового кино была показана в фильме «Габбех», в российском прокате носящий название «Персидские ковры». Режиссёр продолжил гибридизировать настоящее и выдуманное в своём следующем фильме «Тишина».

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes, обобщающем критические отзывы, 100 % рецензий на фильм — положительные.
 говорит о концовке фильма:

Фильм заканчивается величайшим финальным стоп-кадром со времён «Четырёхсот ударов» — возможно, величайшим финальным стоп-кадром в истории. (Зрительская аудитория в музее современного искусства, в котором я смотрел фильм, разразилась дикими аплодисментами — настолько момент трогателен. Если честно, у меня и сейчас на глаза наворачиваются слёзы при мысли о нём.)

Джованни Фацио в газете The Japan Times писал, что финальному кадру суждено остаться в веках.
Кинокритик  из еженедельного журнала  отзывался о «Миге невинности» как о величайшем фильме и важнейшем произведении нашего времени.
Он даже обратился к читателям с призывом:

Сразу же пишите мне, если увидите фильм со столь же настоятельным и всеобъёмлющим изображением боли, страха, нужды и мечты в конце нашего проклятого столетия.
Даже не пишите. Прямо идите к моей двери и стучите.

Сайт The A.V. Club выразил уверенность в том, что фильм является «дальнейшим свидетельством жизнеспособности иранского кино».
Австралийский журнал  так отозвался о фильме:

Если вы действительно любите кино, то, вероятно, желаете, чтобы картина была не просто хорошей, но и удивляющей, увлекательной, заставляющей думать и, быть может, отличающейся от других. «Миг невинности» как раз такой фильм.

Картина получила и негативные отклики. Мик ЛаСалле, штатный кинокритик издания San Francisco Chronicle, писал:

Изнурительно унылый <…> фильм получился сумбурным и бесконечным.

Награда и номинация

Награда 
 1996 — Международный кинофестиваль в Локарно
 Специальное упоминание

Номинация 
 1996 — Международный кинофестиваль в Локарно
 Золотой леопард

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 

Фильмы Мохсена Махмальбафа
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Ирана
Кинокомедии 1996 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Ирана
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Ирана
Фильмы Ирана 1996 года